Приосколье:
 Приосколье — село в Двуречанском районе Харьковской области Украины;
 Приосколье — село Старооскольского района Белгородской области.
 Приосколье — фирменный поезд № 57/58, курсирующий по маршруту Валуйки — Старый Оскол — Москва.
 Приосколье — акционерное общество, один из крупнейших в России производителей мяса птицы.